Zu den Strecken des Fahrplanfelds 501 (Basel SBB/Weil am Rhein–Lörrach Hbf–Zell [Wiesental]) siehe:

 Basler Verbindungsbahn (Basel SBB–Basel Bad Bf)
 Wiesentalbahn (Basel Bad Bf–Lörrach Hbf–Zell [Wiesental])
 Bahnstrecke Weil am Rhein–Lörrach (Bahnstrecke Weil am Rhein–Lörrach Hbf)

500…